Саша Јовановић је име и презиме следећих људи:

 Саша Јовановић (1965), српски писац, новинар и телевизијски уредник
  (1974), српски фудбалски тренер и бивши фудбалер
  (1988), српски фудбалер
  (1991), српски фудбалер
  (1993), српски фудбалер